For Those in Peril (1944), een film van Charles Crichton
For Those in Peril (2013), een film van Paul Wright